In 1996 werd het 67ste Campeonato Acreano gespeeld voor clubs uit de Braziliaanse staat Acre. De competitie werd georganiseerd door de Federação de Futebol do Estado do Acre en werd gespeeld van 7 mei tot 9 augustus. Juventus werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Finale
In geval van gelijkspel wint Rio Branco omdat het beter presteerde in de eerste fase.

Tweede toernooi

Eerste fase

Finale

Totaalstand

Derde toernooi

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Acreano
Acreano